Dessalage, un terme qui désigne le chavirage des petits voiliers.
 Dessalage, un terme agricole signifiant dessaler un terrain afin de le rendre propre à la culture.